

Patronyme 
 Warulfe de Brancion, né vers 880, mort avant 927.
 Colonel de Brancion, militaire français du .
 Henri de Brancion (1922-2003), général de brigade français.
Paul de Brancion (1951-), poète et romancier français.

Lieux 
 Porte Brancion, porte de la ville de Paris.
 Rue Brancion, à Paris
 Brancion, site médiéval en Saône-et-Loire.